Matcherna i Grupp C i Världsmästerskapet i fotboll 1990 pågick 10–20 juni 1990.

Brasilien mot Sverige

Costa Rica mot Skottland

Brasilien mot Costa Rica

Sverige mot Skottland

Brasilien mot Skottland

Sverige mot Costa Rica

Referenser 

Se länkade matchrapporter under matchresultaten.

Grupp C